Album of the Year ( album roku) může být:

 Album of the Year (album, Black Milk) – album rappera Black Milk z roku 2010
 Album of the Year (album, Faith No More) – album skupiny Faith No More z roku 1997
 Album of the Year (album, Art Blakey) – album bubeníka Arta Blakeyho z roku 1981
 Album of the Year (album, Skew Siskin) – album skupiny Skew Siskin z roku 2003